Iers handbalteam junioren (mannen)
 Iers handbalteam junioren (vrouwen)